Osoby:
 Neru – hiszpański piłkarz
 Neru Leavasa – nowozelandzki polityk
 Neru Nagahama – japońska prezenterka telewizyjna

Zobacz też:
 Néru